″ — знак, обозначающий:
 Двойной штрих — типографский знак.
 Секунда — единица измерения плоских углов в 1/3600 градуса, применяемая в геометрии.
 Дюйм — неметрическая единица измерения длины.
 В математике обозначение второй производной функции в нотации Лагранжа.

Внешне двойной штрих схож с верхними кавычками  и двойным акутом , однако это разные знаки.

См. также 
 знак  ′ 
 знак  ‴ 
 Знак повтора